BBU peut désigner :
 aéroport international Aurel-Vlaicu, un aéroport militaire et civil de Bucarest, selon le code AITA des aéroports ; 
 , une banque commerciale en Uganda.
 Baseband Unit, élément d'un système cellulaire de téléphonie mobile ; 

Code IATA des aéroports